

Chimica 
 Gly  – Abbreviazione dell'α-amminoacido glicina

Codici 
 GLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Goldsworthy (Australia)